Navarra puede designar:

España

 a la Comunidad Foral de Navarra.
 al antiguo reino de Navarra.
 al territorio vasco-francés de la Baja Navarra.
 al vino de Denominación de origen de Navarra (vino) producido en el sur de la Comunidad Foral de Navarra.
 a la fragata Navarra (F-85), quinta de la clase Santa María, de la Armada Española.
 al crucero Navarra (1923) de la Armada Española.

Portugal

 Navarra (Portugal), freguesia portuguesa del municipio de Braga.

México

 provincia de la Nueva España denominada Nueva Navarra, que ahora es parte de Sonora y Sinaloa.